Die Saison 2000/01 der Oberliga Hessen war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich Borussia Fulda mit zwei Punkten Vorsprung auf den KSV Baunatal. Den Fuldaern gelang damit der direkte Wiederaufstieg.

Die sportlichen Absteiger waren der FSC Lohfelden, die SG Croatia Frankfurt und der FC Ederbergland. Der SV 1919 Bernbach sicherte sich in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen den Klassenerhalt. Der vierte Absteiger war der Tabellensechste VfB Gießen, der für die folgende Spielzeit aus finanziellen Gründen keine Lizenz beantragte und sich am Saisonende freiwillig aus der Oberliga zurückzog.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen die TSG Wörsdorf, der VfR Bürstadt und der SV Buchonia Flieden als jeweilige Staffelsieger sowie der SV Jügesheim und der 1. FC Eschborn über die Relegationsrunde auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für die drei verbleibenden freien Plätze in der Oberliga spielten der Tabellen-15. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger SV 1919 Bernbach schaffte den Klassenerhalt in der Oberliga, während der 1. FC Eschborn als Tabellenzweiter der vierte Aufsteiger wurde.

Da es nach Abschluss der Relegationsrunde kein Kriterium gab, um den Tabellendritten und damit fünften Absteiger zu ermitteln, spielten der SV Jügesheim und der SVA Bad Hersfeld ein weiteres Entscheidungsspiel.

|}

|}

Im Entscheidungsspiel um den fünften Aufstiegsplatz auf neutralem Platz in Flieden setzten sich die Jügesheimer durch einen 3:1-Sieg gegen Bad Hersfeld durch und stiegen in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2000/01 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 2000/01 bei fussballdaten.de

2000
Fußballsaison 2000/01